Wärme steht

 in der Physik für eine thermodynamische Prozessgröße, siehe Wärme
 gemeinsprachlich für die Eigenschaft eines Objekts, Flüssigkeit oder Gases, „warm zu sein“; siehe Temperatur
 gemeinsprachlich für eine als ungewöhnlich hoch empfundene Temperatur, siehe Hitze
 im übertragenen Sinn für das Gefühl von Geborgenheit, Vertrauen, Zuwendung und Geliebt-Sein, siehe Nestwärme

Siehe auch: